Андрей Розен:
 Розен, Андрей Евгеньевич (1799—1884) — русский декабрист.
 Розен, Андрей Евгеньевич (учёный) (род. в 1960) — российский ученый в области материаловедения и ударно-волновой обработки материалов. Доктор технических наук, профессор. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. 
 Розен, Андрей Фёдорович (1773—1828) — барон (герба Роз белых), участник Наполеоновских войн, бакинский комендант.
 Розен, Андрей Фёдорович (1803—1879) — барон, обер-гофмейстер Высочайшего двора